Акалович — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Іван Ілліч Акалович (1922–1989) — учасник німецько-радянської війни, молодший сержант;
 Констянтин Маркович Акалович (1872–1933) — депутат IV Державної Думи від Мінської губернії;
 Микола Макарович Акалович (нар. 1926) — білоруський історик.

Білоруські прізвища